Залесово — название населённых пунктов в России:

 Залесово — село в Залесовском районе Алтайского края.
 Залесово — село в Красногвардейском районе Оренбургской области.
 Залесово — деревня в Кардымовском районе Смоленской области, Тюшинское сельское поселение.
 Залесово — деревня в Кардымовском районе Смоленской области, Шокинское сельское поселение.
 Залесово — деревня в Венёвском районе Тульской области.